Брохвайл:
 Брохвайл — правитель Мейрионидда, суб-королевства, подчиненного Королевству Гвинедд.
 Брохвайл Искитрог — правитель королевства Поуис в восточной части нынешнего Уэльса, живший в середине VI века.
 Брохвайл ап Меуриг — король Гвента (880—920).